Петрине́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Петриненко Діана Гнатівна (1930) — українська співачка, Народна артистка СРСР (1975). Мати Тараса Петриненка.
 Петриненко Тарас Гаринальдович (1953) — український музикант, співак, композитор, поет.

Див. також 
 Петриченко